В административном отношении Кабо-Верде делится на 22 муниципалитета (), которые включают 32 общины (, букв. «гражданский приход»).

Административное деление архипелага Барлавенту

Административное деление архипелага Сотавенту

Данные о муниципалитетах Кабо-Верде 

 
Списки:Кабо-Верде